Hofrén är ett efternamn som burits av bland andra: 

 Erik Hofrén (född 1936), svensk arkeolog och museiman
 Manne Hofrén (1895–1975), svensk konsthistoriker och museiman
 Olof Hofrén (1813–1856), svensk målare och bildhuggare